Wake the Sleeper — двадцять перший студійний альбом англійської групи Uriah Heep, який був випущений 2 червня 2008 року.

Композиції 
 Wake the Sleeper — 3:33
 Overload — 5:58
 Tears of the World — 4:45
 Light of a Thousand Stars — 3:57
 Heaven's Rain — 4:16
 Book of Lies — 4:05
 What Kind of God — 6:37
 Ghost of the Ocean — 3:22
 Angels Walk With You — 5:24
 Shadow — 3:35
 War Child — 5:07

Джерела 
 Wake the Sleeper  allmusic
 Wake the Sleeper  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Uriah Heep